Alkmaarderhout (park),  een stadsbos in de Noord-Hollandse stad Alkmaar
Alkmaarderhout (stadion), een voormalig voetbalstadion in de Noord-Hollandse plaats Alkmaar.